Riot — четвертий та фінальний сингл другого студійного альбому «One-X» канадського рок-гурту «Three Days Grace»;
 Riot — другий сингл валлійського металкор-гурту »Bullet for My Valentine" з їх четвертого альбому «Temper Temper»;
 Riot! — другий студійний альбом американського рок-гурту Paramore.